Příjmení Reinelt má více nositelů:

 Ekkehart Reinelt (* 1943), německý právník
 Emanuel Reinelt (1845–1921), rakouský pedagog a politik německé národnosti z Čech; poslanec Českého zemského sněmu
 Joachim Reinelt (* 1936), německý biskup
 Johannes Reinelt (1858–1906), německý spisovatel
 Leopold Reinelt (1903–1957), německý politik
 Manfred Reinelt (1932–1964), německý pianista
 Maximilian Reinelt (1988–2019), německý veslař
 Peter Reinelt (1939–2010), německý politik
 Sascha Reinelt (* 1978), německý pozemní hokejista

Externí odkazy